Niemcy:
 Sachsenhausen – dzielnica Biedenkopf
 Sachsenhausen – dzielnica Oranienburga
 Sachsenhausen – dzielnica Waldeck
 Sachsenhausen – dzielnica Wertheimu
 Sachsenchausen – część gminy (Ortsteil) Am Ettersberg w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Inne:
 Sachsenhausen – niemiecki obóz koncentracyjny

Zobacz też:
 Sachsenhausen-Nord  
 Sachsenhausen-Süd